Харис Авдиу (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Вернаму», выступающий на правах аренды за «Эстерсунд».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Хеккена». В 2016 году начал взрослую карьеру в клубе «Гуннильсе», представляющий второй шведский дивизион. За два года проведённых в клубе принял участие в 44 матчах, в которых забил 15 мячей. Сезон 2018 года провёл в «Турсланде», откуда в январе 2019 года перешёл в «Утсиктен». Первую игру в его составе провёл 11 мая против «Шёвде АИК», появившись на поле в середине второго тайма. Сыграв за клуб всего три игры, в июле того же года покинул команду и перешёл в «Ангеред», в котором за 46 игр забил 52 мяча.

20 декабря 2021 года присоединился к вышедшему по итогам сезона в Алльсвенскан «Вернаму», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два года. Первую игру в футболке нового клуба провёл 20 февраля в матче группового этапа кубка страны против «Энгельхольма», появившись на поле на 59-й минуте вместо Феликса Веннергрунда. Через минуту после выхода Авдиу забил гол, оказавшийся для его команды победным. 21 апреля 2022 года в матче очередного тура с «Мальмё» дебютировал за клуб в чемпионате Швеции, заменив в компенсированное ко второму тайму время Абдуссалама Магаши.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Гуннильсе»
Игроки ФК «Утсиктен»
Игроки ФК «Вернаму»
Игроки ФК «Эстерсунд»